Die Pardelkatzen (Leopardus) sind eine Raubtiergattung der Kleinkatzen (Felinae). Der wissenschaftliche Name Leopardus ist inspiriert vom Leoparden, der allerdings nicht näher verwandt mit den Pardelkatzen ist und zur Gattung Panthera der Großkatzen gehört.

Pardelkatzen sind eher kleine Vertreter der Katzen, sie sind durch ein graues oder gelbbraunes Fell charakterisiert, das mit schwarzen Flecken versehen ist. Alle Arten sind in Amerika beheimatet.

Systematik 
Verwandtschaftsverhältnisse der Kleinkatzen nach  O’Brien & Johnson 2008.
Folgende Arten werden zu den Pardelkatzen gerechnet:
 Pantanal-Pampaskatze (Leopardus braccatus)
 Colocolo (Leopardus colocolo)
 Östliche Ozelotkatze (Leopardus emiliae)
 Garlepp-Pampaskatze (Leopardus garleppi)
 Kleinfleckkatze (Leopardus geoffroyi)
 Chilenische Waldkatze (Leopardus guigna)
 Südliche Tigerkatze (Leopardus guttulus)
 Berg- oder Andenkatze (Leopardus jacobita)
 Muñoa-Pampaskatze (Leopardus munoai)
 Südliche Pampaskatze (Leopardus pajeros)
 Ozelot (Leopardus pardalis)
 Nördliche Tigerkatze (Leopardus tigrinus)
 Langschwanzkatze (Leopardus wiedii)

In vielen Systematiken sind die Pardelkatzen auf drei Gattungen, Leopardus, Oncifelis und Oreailurus aufgeteilt. Es ist schon länger bekannt, dass diese drei Gattungen eine monophyletische Gruppe bilden, die manchmal nach dem bekanntesten Vertreter als „Ozelot-Gruppe“ bezeichnet wird. Jüngste Systematiken wie Wilson & Reeder (2005) fassen die drei Gattungen schließlich zu einer einzigen Gattung zusammen.

Literatur 
 Ronald M. Nowak: Walker's Mammals of the World. Johns Hopkins University Press, 1999. ISBN 0-8018-5789-9
 D. E. Wilson und D. M. Reeder: Mammal Species of the World. Johns Hopkins University Press, 2005. ISBN 0-8018-8221-4

Einzelnachweise

Weblinks 

Katzen